Ритерсдорф може бити:

 Ритерсдорф (Тирингија), општина у округу Вајмарер Ланд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Ритерсдорф (Ајфел), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.